|-
|12501 Nord||1998 FL66|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,198|| align=right|00,78|| align=right|3,556||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12502)||1998 FO68|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,212|| align=right|1,85|| align=right|3,729||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12503)||1998 FC75|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,128|| align=right|8,74|| align=right|4,578||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12504 Nuest||1998 FS75|| align=right|14,2|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,691||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12505)||1998 FN77|| align=right|14,1|| align=right|2,187|| align=right|0,213|| align=right|5,25|| align=right|3,233||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12506 Pariser||1998 FR108|| align=right|14,6|| align=right|2,492|| align=right|0,040|| align=right|6,13|| align=right|3,934||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12507)||1998 FZ109|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,205|| align=right|7,03|| align=right|4,670||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12508)||1998 FZ113|| align=right|14,0|| align=right|2,415|| align=right|0,165|| align=right|6,96|| align=right|3,752||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12509 Pathak||1998 FY117|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,172|| align=right|3,82|| align=right|3,507||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12510)||1998 FM121|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,218|| align=right|3,87|| align=right|3,719||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12511 Patil||1998 FQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,186|| align=right|00,21|| align=right|3,482||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12512)||1998 HW7|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,191|| align=right|5,08|| align=right|3,419||MBA||21. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|12513 Niven||1998 HC20|| align=right|15,1|| align=right|2,153|| align=right|0,179|| align=right|2,25|| align=right|3,158||MBA||27. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|12514 Schommer||1998 HM26|| align=right|14,4|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|5,32|| align=right|4,071||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12515 Suiseki||1998 HE43|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,138|| align=right|4,96|| align=right|3,808||MBA||30. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12516)||1998 HB45|| align=right|14,8|| align=right|2,194|| align=right|0,079|| align=right|4,90|| align=right|3,250||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12517 Grayzeck||1998 HD52|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|00,66|| align=right|3,600||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12518)||1998 HM52|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,215|| align=right|6,13|| align=right|3,437||MBA||27. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|12519 Pullen||1998 HH55|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|1,46|| align=right|3,634||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12520)||1998 HV78|| align=right|14,4|| align=right|2,247|| align=right|0,294|| align=right|4,81|| align=right|3,368||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12521)||1998 HT95|| align=right|13,3|| align=right|2,456|| align=right|0,177|| align=right|3,69|| align=right|3,849||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12522 Rara||1998 HL99|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,142|| align=right|3,10|| align=right|3,411||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12523)||1998 HH100|| align=right|13,3|| align=right|2,468|| align=right|0,218|| align=right|5,92|| align=right|3,876||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12524 Conscience||1998 HG103|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,195|| align=right|00,75|| align=right|3,531||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12525)||1998 HT147|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,197|| align=right|14,13|| align=right|4,365||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12526 de Coninck||1998 HZ147|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,185|| align=right|00,92|| align=right|3,628||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12527 Anneraugh||1998 JE3|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,135|| align=right|7,18|| align=right|3,624||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12528)||1998 KL31|| align=right|13,1|| align=right|2,673|| align=right|0,130|| align=right|14,52|| align=right|4,368||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12529 Reighard||1998 KG41|| align=right|14,2|| align=right|2,254|| align=right|0,029|| align=right|2,21|| align=right|3,383||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12530 Richardson||1998 KO46|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,058|| align=right|5,59|| align=right|4,204||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12531)||1998 KQ51|| align=right|12,9|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|11,17|| align=right|5,162||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12532)||1998 KW54|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,236|| align=right|16,49|| align=right|5,500||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12533 Edmond||1998 LA|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,216|| align=right|5,03|| align=right|4,128||MBA||2. junij 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|12534 Janhoet||1998 LB3|| align=right|13,7|| align=right|2,697|| align=right|0,109|| align=right|9,33|| align=right|4,429||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12535)||1998 MZ30|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|9,61|| align=right|4,206||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12536)||1998 MD33|| align=right|12,8|| align=right|3,056|| align=right|0,194|| align=right|9,88|| align=right|5,341||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12537 Kendriddle||1998 MT34|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,142|| align=right|5,62|| align=right|3,430||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12538)||1998 OH|| align=right|16,1|| align=right|1,542|| align=right|0,407|| align=right|24,52|| align=right|1,914||APL PHA||19. julij 1998||Haleakala||NEAT
|-
|12539 Chaikin||1998 OP2|| align=right|13,6|| align=right|2,735|| align=right|0,061|| align=right|3,74|| align=right|4,523||MBA||16. julij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12540 Picander||1998 OU9|| align=right|13,1|| align=right|2,898|| align=right|0,013|| align=right|00,90|| align=right|4,933||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12541)||1998 PD1|| align=right|13,2|| align=right|3,010|| align=right|0,122|| align=right|11,22|| align=right|5,221||MBA||15. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|12542 Laver||1998 PN1|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,145|| align=right|5,06|| align=right|5,654||MBA||10. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(12543)||1998 QM5|| align=right|13,8|| align=right|2,364|| align=right|0,184|| align=right|7,01|| align=right|3,634||MBA||23. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12544)||1998 QX9|| align=right|13,8|| align=right|3,104|| align=right|0,221|| align=right|5,50|| align=right|5,467||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12545)||1998 QT19|| align=right|13,8|| align=right|2,806|| align=right|0,051|| align=right|5,58|| align=right|4,700||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12546)||1998 QJ21|| align=right|13,3|| align=right|3,078|| align=right|0,168|| align=right|1,02|| align=right|5,401||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12547)||1998 QL22|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,132|| align=right|7,51|| align=right|5,654||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12548 Erinriley||1998 QJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,391|| align=right|0,161|| align=right|2,89|| align=right|3,697||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12549)||1998 QO26|| align=right|13,0|| align=right|3,207|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|5,743||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12550)||1998 QR30|| align=right|12,8|| align=right|2,602|| align=right|0,084|| align=right|13,26|| align=right|4,197||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12551)||1998 QQ39|| align=right|13,1|| align=right|2,423|| align=right|0,095|| align=right|5,50|| align=right|3,771||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12552)||1998 QQ45|| align=right|12,3|| align=right|3,122|| align=right|0,078|| align=right|13,55|| align=right|5,514||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12553 Aaronritter||1998 QZ46|| align=right|14,3|| align=right|2,204|| align=right|0,058|| align=right|3,52|| align=right|3,271||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12554)||1998 QA47|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,144|| align=right|6,46|| align=right|5,596||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12555)||1998 QP47|| align=right|12,6|| align=right|2,890|| align=right|0,082|| align=right|2,58|| align=right|4,913||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12556 Kyrobinson||1998 QG48|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|6,46|| align=right|3,676||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12557 Caracol||1998 QQ54|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,008|| align=right|4,83|| align=right|5,610||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12558)||1998 QV63|| align=right|13,3|| align=right|2,819|| align=right|0,107|| align=right|4,27|| align=right|4,732||MBA||31. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12559)||1998 QB69|| align=right|11,3|| align=right|3,203|| align=right|0,025|| align=right|14,05|| align=right|5,732||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12560)||1998 RC58|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,126|| align=right|1,74|| align=right|5,581||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12561 Howard||1998 SX7|| align=right|12,5|| align=right|3,108|| align=right|0,131|| align=right|00,77|| align=right|5,478||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12562 Briangrazer||1998 SP36|| align=right|11,8|| align=right|3,161|| align=right|0,094|| align=right|12,54|| align=right|5,620||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12563)||1998 SA43|| align=right|12,8|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|1,65|| align=right|4,548||MBA||20. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12564)||1998 SO49|| align=right|13,6|| align=right|2,836|| align=right|0,041|| align=right|1,62|| align=right|4,776||MBA||22. september 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|12565 Khege||1998 SV53|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,095|| align=right|6,25|| align=right|5,681||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12566 Derichardson||1998 SH54|| align=right|13,4|| align=right|3,203|| align=right|0,104|| align=right|5,05|| align=right|5,732||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12567 Herreweghe||1998 SU71|| align=right|12,9|| align=right|3,211|| align=right|0,105|| align=right|2,15|| align=right|5,753||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12568)||1998 VB5|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,060|| align=right|1,31|| align=right|5,354||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12569)||1998 VC29|| align=right|12,5|| align=right|3,191|| align=right|0,112|| align=right|4,99|| align=right|5,700||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12570)||1998 WV5|| align=right|12,4|| align=right|3,033|| align=right|0,109|| align=right|13,52|| align=right|5,280||MBA||18. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12571)||1999 NM2|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,190|| align=right|10,65|| align=right|4,060||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12572 Sadegh||1999 NN8|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,107|| align=right|4,10|| align=right|3,477||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12573)||1999 NJ53|| align=right|13,0|| align=right|2,939|| align=right|0,118|| align=right|11,92|| align=right|5,038||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|[[12574 LONEOS]]||1999 RT|| align=right|12,9|| align=right|2,690|| align=right|0,086|| align=right|10,98|| align=right|4,411||MBA||4. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|12575 Palmaria||1999 RH1|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,093|| align=right|2,26|| align=right|3,472||MBA||4. september 1999||Monte Viseggi||P. Pietrapiana; L. Sannino
|-
|12576 Oresme||1999 RP1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,069|| align=right|3,95|| align=right|4,281||MBA||5. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|12577 Samra||1999 RA13|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,096|| align=right|4,42|| align=right|4,541||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12578 Bensaur||1999 RF17|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|7,27|| align=right|3,491||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12579 Ceva||1999 RA28|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,179|| align=right|1,59|| align=right|5,415||MBA||5. september 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|12580 Antonini||1999 RM33|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,248|| align=right|2,56|| align=right|5,353||MBA||8. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(12581)||1999 RE34|| align=right|15,1|| align=right|2,259|| align=right|0,094|| align=right|3,68|| align=right|3,395||MBA||8. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12582)||1999 RY34|| align=right|13,6|| align=right|2,252|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|3,378||MBA||11. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|12583 Buckjean||1999 RC35|| align=right|12,3|| align=right|2,982|| align=right|0,074|| align=right|10,88|| align=right|5,147||MBA||11. september 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(12584)||1999 RF36|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,137|| align=right|7,36|| align=right|3,652||MBA||12. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|12585 Katschwarz||1999 RN64|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,183|| align=right|6,73|| align=right|4,077||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12586)||1999 RQ81|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,180|| align=right|3,51|| align=right|4,574||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12587)||1999 RD95|| align=right|13,3|| align=right|2,762|| align=right|0,101|| align=right|3,46|| align=right|4,590||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12588)||1999 RR98|| align=right|14,4|| align=right|2,434|| align=right|0,190|| align=right|12,65|| align=right|3,796||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12589)||1999 RR114|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,153|| align=right|2,48|| align=right|3,192||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12590)||1999 RN125|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,044|| align=right|5,00|| align=right|4,702||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12591)||1999 RT133|| align=right|13,9|| align=right|2,371|| align=right|0,126|| align=right|5,33|| align=right|3,650||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12592)||1999 RD134|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,114|| align=right|6,65|| align=right|4,574||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12593 Shashlov||1999 RQ136|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,091|| align=right|3,95|| align=right|3,713||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12594)||1999 RU145|| align=right|14,0|| align=right|2,753|| align=right|0,186|| align=right|3,72|| align=right|4,568||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12595 Amandashaw||1999 RD149|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|3,434||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12596 Shukla||1999 RT154|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,194|| align=right|2,60|| align=right|3,615||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12597)||1999 RL158|| align=right|13,8|| align=right|2,933|| align=right|0,011|| align=right|2,76|| align=right|5,023||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12598 Sierra||1999 RC159|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,073|| align=right|9,47|| align=right|4,533||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12599 Singhal||1999 RT160|| align=right|15,0|| align=right|2,297|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|3,481||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12600)||1999 RM177|| align=right|12,2|| align=right|3,227|| align=right|0,139|| align=right|2,21|| align=right|5,795||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12601 Tiffanyswann||1999 RO178|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|3,29|| align=right|3,753||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12602 Tammytam||1999 RT183|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|3,505||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12603 Tanchunghee||1999 RF184|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,198|| align=right|3,23|| align=right|3,629||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12604 Lisatate||1999 RC194|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,033|| align=right|5,97|| align=right|3,619||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12605)||1999 SK|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,106|| align=right|1,98|| align=right|4,092||MBA||17. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(12606)||2043 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,464|| align=right|0,264|| align=right|5,86|| align=right|3,868||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12607)||2058 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,038|| align=right|2,19|| align=right|4,325||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12608)||2091 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|3,53|| align=right|3,535||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12609)||2155 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|00,88|| align=right|5,508||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12610)||2551 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,103|| align=right|1,74|| align=right|4,797||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12611)||2555 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,108|| align=right|0,225|| align=right|2,45|| align=right|5,477||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12612)||2592 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,457|| align=right|0,089|| align=right|5,26|| align=right|3,850||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12613)||4024 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,139|| align=right|2,98|| align=right|4,306||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12614)||4119 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,185|| align=right|0,217|| align=right|4,45|| align=right|3,229||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12615)||4626 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,869|| align=right|0,053|| align=right|1,99|| align=right|4,858||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12616)||4874 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|3,39|| align=right|4,299||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12617)||5568 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,123|| align=right|8,09|| align=right|4,296||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12618)||6217 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,110|| align=right|0,135|| align=right|16,04|| align=right|5,485||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12619)||6242 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|3,847||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12620)||6335 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,139|| align=right|00,92|| align=right|5,464||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12621)||6585 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,473||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12622)||6614 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,082|| align=right|2,78|| align=right|4,291||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12623)||9544 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,054|| align=right|4,87|| align=right|3,849||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12624)||9565 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,305|| align=right|0,143|| align=right|4,40|| align=right|3,498||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12625)||9578 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|5,90|| align=right|5,495||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12626)||1116 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,109|| align=right|1,67|| align=right|4,402||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12627)||1230 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,141|| align=right|2,20|| align=right|3,362||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12628)||2120 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,126|| align=right|2,77|| align=right|3,766||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12629)||2168 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,128|| align=right|11,78|| align=right|3,762||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12630)||3033 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,438|| align=right|0,140|| align=right|6,37|| align=right|3,807||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12631)||3051 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,210|| align=right|10,96|| align=right|5,170||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12632)||3105 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,113|| align=right|1,98|| align=right|3,775||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12633)||3119 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,109|| align=right|1,56|| align=right|3,719||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12634)||3178 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,151|| align=right|2,55|| align=right|3,794||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12635)||4220 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,101|| align=right|10,35|| align=right|5,189||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12636)||4854 T-1|| align=right|12,9|| align=right|2,995|| align=right|0,077|| align=right|10,74|| align=right|5,183||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12637)||1053 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,628|| align=right|0,199|| align=right|00,94|| align=right|4,260||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12638)||1063 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,179|| align=right|1,81|| align=right|3,651||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12639)||1105 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,137|| align=right|2,69|| align=right|4,245||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12640)||1231 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,935|| align=right|0,050|| align=right|1,89|| align=right|5,028||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12641)||1310 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|2,07|| align=right|3,698||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12642)||1348 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,176|| align=right|4,53|| align=right|3,624||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12643)||3180 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,949|| align=right|0,038|| align=right|3,32|| align=right|5,064||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12644)||3285 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,230|| align=right|3,75|| align=right|3,674||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12645)||4240 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|3,49|| align=right|3,678||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12646)||5175 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,228|| align=right|8,88|| align=right|4,357||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12647)||5332 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,054|| align=right|10,05|| align=right|5,128||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12648)||1135 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,382|| align=right|0,082|| align=right|6,22|| align=right|3,675||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12649 Ascanios||2035 T-3|| align=right|11,6|| align=right|5,148|| align=right|0,147|| align=right|6,58|| align=right|11,68||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12650)||2247 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,213|| align=right|4,11|| align=right|3,627||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12651)||2268 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,129|| align=right|10,05|| align=right|5,376||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12652)||2622 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,141|| align=right|9,14|| align=right|5,387||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12653)||2664 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,140|| align=right|2,46|| align=right|3,659||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12654)||4118 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,110|| align=right|11,75|| align=right|5,385||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12655)||5041 T-3|| align=right|12,8|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|11,72|| align=right|5,301||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12656)||5170 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,631|| align=right|0,180|| align=right|10,91|| align=right|4,267||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12657 Bonch-Bruevich||1971 QO1|| align=right|12,3|| align=right|3,022|| align=right|0,107|| align=right|9,45|| align=right|5,253||MBA||30. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|12658 Peiraios||1973 SL|| align=right|11,1|| align=right|5,128|| align=right|0,057|| align=right|1,78|| align=right|11,62||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12659 Schlegel||1973 UR5|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,197|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12660)||1975 NC|| align=right|13,5|| align=right|2,746|| align=right|0,159|| align=right|5,78|| align=right|4,550||MBA||15. julij 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|12661 Schelling||1976 DA1|| align=right|14,8|| align=right|2,290|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,464||MBA||27. februar 1976||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12662)||1978 CK|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,052|| align=right|20,68|| align=right|5,680||MBA||2. februar 1978||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(12663)||1978 RL7|| align=right|13,4|| align=right|2,912|| align=right|0,071|| align=right|1,08|| align=right|4,969||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|12664 Sonisenia||1978 SS5|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|2,77|| align=right|4,157||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(12665)||1978 VE7|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,220|| align=right|00,76|| align=right|3,579||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12666)||1978 XW|| align=right|13,0|| align=right|3,046|| align=right|0,183|| align=right|1,86|| align=right|5,316||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(12667)||1979 DF|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,168|| align=right|14,78|| align=right|4,330||MBA||28. februar 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(12668)||1979 MX1|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,048|| align=right|3,52|| align=right|4,641||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12669)||1979 MY5|| align=right|13,2|| align=right|2,704|| align=right|0,109|| align=right|11,78|| align=right|4,446||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|12670 Passargea||1979 SG2|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,212|| align=right|5,52|| align=right|3,290||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12671)||1980 FU|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,115|| align=right|6,83|| align=right|3,470||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12672)||1980 FY2|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,050|| align=right|00,77|| align=right|5,211||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12673)||1980 FH3|| align=right|13,4|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|8,60|| align=right|5,232||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|12674 Rybalka||1980 RL2|| align=right|13,9|| align=right|2,399|| align=right|0,211|| align=right|1,74|| align=right|3,716||MBA||7. september 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|12675 Chabot||1980 TA4|| align=right|13,3|| align=right|2,397|| align=right|0,050|| align=right|6,31|| align=right|3,710||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12676)||1981 DU1|| align=right|14,0|| align=right|2,899|| align=right|0,173|| align=right|11,67|| align=right|4,935||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12677)||1981 EO4|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,120|| align=right|9,51|| align=right|5,173||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12678)||1981 EQ20|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|2,47|| align=right|4,057||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12679)||1981 EK22|| align=right|14,3|| align=right|2,920|| align=right|0,059|| align=right|00,75|| align=right|4,989||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|12680 Bogdanovich||1981 JR2|| align=right|14,9|| align=right|2,193|| align=right|0,072|| align=right|3,52|| align=right|3,246||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(12681)||1981 UL29|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,228|| align=right|14,09|| align=right|4,516||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|12682 Kawada||1982 VC3|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,274|| align=right|5,91|| align=right|4,203||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(12683)||1983 RP3|| align=right|14,1|| align=right|2,413|| align=right|0,062|| align=right|3,10|| align=right|3,748||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12684)||1984 DQ|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,228|| align=right|11,07|| align=right|4,073||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12685)||1985 VE|| align=right|13,5|| align=right|2,327|| align=right|0,102|| align=right|4,84|| align=right|3,548||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|12686 Bezuglyj||1986 TT11|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,188|| align=right|13,92|| align=right|4,116||MBA||3. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(12687)||1987 YS1|| align=right|13,0|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|13,02|| align=right|4,087||MBA||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|12688 Baekeland||1988 CK4|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,158|| align=right|12,04|| align=right|4,402||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12689)||1988 RO2|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,119|| align=right|9,79|| align=right|5,236||MBA||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12690)||1988 VG1|| align=right|11,9|| align=right|3,009|| align=right|0,116|| align=right|11,37|| align=right|5,218||MBA||5. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(12691)||1988 VF2|| align=right|13,9|| align=right|2,320|| align=right|0,162|| align=right|7,50|| align=right|3,533||MBA||7. november 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(12692)||1989 BV1|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|1,91|| align=right|3,748||MBA||29. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(12693)||1989 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,555|| align=right|0,211|| align=right|7,09|| align=right|4,082||MBA||9. marec 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|12694 Schleiermacher||1989 EJ6|| align=right|13,7|| align=right|3,253|| align=right|0,091|| align=right|00,48|| align=right|5,867||MBA||7. marec 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|12695 Utrecht||1989 GR3|| align=right|14,4|| align=right|2,570|| align=right|0,250|| align=right|3,90|| align=right|4,120||MBA||1. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|12696 Camus||1989 SF1|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|8,00|| align=right|4,247||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|12697 Verhaeren||1989 SK3|| align=right|13,4|| align=right|2,801|| align=right|0,182|| align=right|7,61|| align=right|4,686||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12698)||1989 US4|| align=right|13,3|| align=right|2,738|| align=right|0,100|| align=right|1,24|| align=right|4,530||MBA||22. oktober 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(12699)||1990 DD2|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,158|| align=right|3,14|| align=right|3,570||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12700)||1990 FH|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|24,55|| align=right|3,501||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|12701 Chénier||1990 GE|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,169|| align=right|6,52|| align=right|3,565||MBA||15. april 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12702)||1990 SR6|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|2,15|| align=right|4,071||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12703)||1990 SV13|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,059|| align=right|4,43|| align=right|4,045||MBA||23. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|12704 Tupolev||1990 SL28|| align=right|13,4|| align=right|2,642|| align=right|0,195|| align=right|1,25|| align=right|4,293||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastelʹ
|-
|(12705)||1990 TJ|| align=right|13,5|| align=right|2,530|| align=right|0,067|| align=right|4,90|| align=right|4,024||MBA||12. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12706)||1990 TE1|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,296|| align=right|13,54|| align=right|4,307||MBA||15. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(12707)||1990 UK|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,110|| align=right|15,83|| align=right|4,248||MBA||20. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|12708 Van Straten||1990 UB4|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,128|| align=right|10,15|| align=right|4,516||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12709)||1990 VN4|| align=right|13,5|| align=right|2,638|| align=right|0,119|| align=right|12,64|| align=right|4,285||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12710)||1990 VQ5|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,064|| align=right|8,74|| align=right|4,171||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12711)||1991 BB|| align=right|16,0|| align=right|1,187|| align=right|0,273|| align=right|38,49|| align=right|1,293||APL||19. januar 1991||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|(12712)||1991 EY3|| align=right|13,7|| align=right|2,860|| align=right|0,136|| align=right|1,34|| align=right|4,837||MBA||12. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12713)||1991 FY3|| align=right|12,0|| align=right|3,152|| align=right|0,232|| align=right|17,23|| align=right|5,596||MBA||22. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|12714 Alkimos||1991 GX1|| align=right|10,3|| align=right|5,205|| align=right|0,036|| align=right|9,52|| align=right|11,88||JUT||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|12715 Godin||1991 GR2|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,188|| align=right|2,21|| align=right|3,490||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12716)||1991 GD8|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,043|| align=right|9,31|| align=right|5,337||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12717)||1991 HK|| align=right|14,8|| align=right|2,216|| align=right|0,165|| align=right|5,23|| align=right|3,299||MBA||16. april 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|12718 Le Gentil||1991 LF1|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|4,54|| align=right|3,423||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12719 Pingré||1991 LP2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,149|| align=right|2,00|| align=right|3,484||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12720)||1991 NU3|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,788||MBA||6. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12721)||1991 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,246|| align=right|2,59|| align=right|3,579||MBA||3. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12722 Petrarca||1991 PT1|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,511||MBA||10. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12723)||1991 PD10|| align=right|13,7|| align=right|2,369|| align=right|0,041|| align=right|7,27|| align=right|3,646||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12724)||1991 PZ14|| align=right|13,4|| align=right|2,525|| align=right|0,161|| align=right|6,56|| align=right|4,012||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12725)||1991 PP16|| align=right|13,5|| align=right|2,393|| align=right|0,155|| align=right|5,40|| align=right|3,702||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12726)||1991 PQ16|| align=right|13,5|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|7,49|| align=right|3,642||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|12727 Cavendish||1991 PB20|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|5,91|| align=right|3,426||MBA||14. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12728)||1991 RP1|| align=right|13,4|| align=right|2,541|| align=right|0,130|| align=right|15,19|| align=right|4,049||MBA||10. september 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|12729 Berger||1991 RL7|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,046|| align=right|11,55|| align=right|3,729||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(12730)||1991 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,194|| align=right|1,91|| align=right|3,711||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12731)||1991 RW12|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,048|| align=right|3,74|| align=right|3,768||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12732)||1991 TN|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,111|| align=right|5,60|| align=right|3,604||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12733)||1991 TV1|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,308|| align=right|8,41|| align=right|4,066||MBA||13. oktober 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12734 Haruna||1991 UF3|| align=right|13,5|| align=right|2,417|| align=right|0,191|| align=right|13,37|| align=right|3,758||MBA||29. oktober 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(12735)||1991 VV1|| align=right|13,6|| align=right|2,450|| align=right|0,226|| align=right|13,33|| align=right|3,833||MBA||4. november 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(12736)||1991 VC3|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,198|| align=right|24,15|| align=right|3,568||MBA||13. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12737)||1991 VW4|| align=right|13,5|| align=right|2,375|| align=right|0,155|| align=right|7,55|| align=right|3,660||MBA||10. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12738 Satoshimiki||1992 AL|| align=right|13,4|| align=right|2,543|| align=right|0,287|| align=right|13,30|| align=right|4,055||MBA||4. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(12739)||1992 DY7|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,034|| align=right|3,10|| align=right|4,483||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12740)||1992 EX8|| align=right|12,5|| align=right|2,570|| align=right|0,053|| align=right|15,69|| align=right|4,118||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12741)||1992 EU30|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,038|| align=right|2,60|| align=right|4,423||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|12742 Delisle||1992 OF1|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,228|| align=right|9,70|| align=right|5,481||MBA||26. julij 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12743)||1992 PL2|| align=right|12,0|| align=right|3,189|| align=right|0,059|| align=right|20,44|| align=right|5,693||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12744)||1992 SQ|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,132|| align=right|3,10|| align=right|3,255||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(12745)||1992 UL2|| align=right|14,0|| align=right|2,193|| align=right|0,176|| align=right|2,97|| align=right|3,246||MBA||21. oktober 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(12746)||1992 WC1|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,191|| align=right|4,72|| align=right|3,349||MBA||16. november 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|12747 Michageffert||1992 YN2|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,140|| align=right|2,32|| align=right|3,490||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12748)||1993 BP3|| align=right|13,8|| align=right|2,374|| align=right|0,190|| align=right|24,17|| align=right|3,656||MBA||30. januar 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(12749)||1993 CB|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,132|| align=right|5,43|| align=right|3,580||MBA||2. februar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|12750 Berthollet||1993 DJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,583|| align=right|0,048|| align=right|14,39|| align=right|4,150||MBA||18. februar 1993||Haute Provence||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.
Seznami asteroidov